Сусанлык ()/Мохренес () — село в административно-территориальном округе села Туг Ходжавендского района Азербайджана. С начала 1990-ых по 2020 год контролировалось непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).

История 
С началом карабахского конфликта и последующей войной начала 1990-х гг. армянонаселенное село осталось за армянской стороной. Где под названием Мохренес оно входило в состав Гадрутского района провозглашенной Нагорно-Карабахской Республике. 9 ноября 2020 года, в ходе Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом Сусанлыг, местные жители которого став беженцами покинули село.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 658 человек (110 хозяйств), все  — армяне.

Примечания 

Населённые пункты Ходжавендского района